Bianca Giovannini (cantante) (1967) – cantante e cantautrice italiana
 Bianca Giovannini (pittrice) (...-1744) – pittrice bolognese